

Patronyme 

 André Dacier (1651-1722), philologue et traducteur français ;
 Anne Dacier, née Lefèvre (1654-1720), sa femme, philologue et traductrice française;
 Bon-Joseph Dacier (1742-1833), philologue et traducteur helléniste français.

Autres 
 Lettre à M. Dacier, texte dans lequel Jean-François Champollion expose, en 1822, sa découverte d'un système de déchiffrement des hiéroglyphes.